Ро́кша:
 Рокша — река в Ленинградской области, приток Дымки. 
 Рокша — река в Московской области России, приток Каменки.
 Рокша — река во Владимирской и Ярославской областях России, приток Шахи.
 Рокша — железнодорожная платформа.